Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Poli-Farbe Budapest Grand Prix egyéni mérkőzéseit.

Szávay Ágnes kétszeres címvédő volt, de a 2011-es tornán nem indult.

A döntőben az első kiemelt olasz Roberta Vinci a 7. helyre rangsorolt román Irina-Camelia Begu ellen győzött 6–4, 1–6, 6–4-re.

Kiemeltek
  Roberta Vinci (Győztes)
  Sara Errani (Negyeddöntő)
  Klára Zakopalová (Elődöntő)
  Lucie Hradecká (Első kör)
  Anabel Medina Garrigues (Elődöntő)
  Mathilde Johansson (Első kör)
  Irina-Camelia Begu (Döntő)
  Jevgenyija Rogyina (Első kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 Főtábla eredményee
 Selejtező eredményei

E